Meilhan (Gers)
 Meilhan (Landes)
ook:
Meilhan-sur-Garonne,  Lot-et-Garonne